Se denomina ratas de los pantanos a varias especies de roedores que no guardan ninguna relación entre sí:
Brachyuromys, dos especies de Madagascar;
Dasymys, unas diez especies de África;
Holochilus, cuatro especies de Sud América;
rata del arroz (Oryzomys palustris), del sureste de Norte América.